«Дунканвилль» () — американский анимационный ситком, созданный совместно с Эми Полер для телеканале FOX, премьера мультсериала состоялась 16 февраля 2020 года.

6 апреля 2020 года мультсериал был продлен на второй сезон выход которого намечен на 23 мая 2021 года.

Премьера третьего сезона состоялась на FOX 1 мая 2022 года.

26 июня 2022 года Энди Ли и Майк Скалли подтвердили в Твиттере, что сериал переместится на Hulu. Fox не планировал транслировать шесть серий, подготовленных для потенциального четвертого сезона, и закрыл сериал 30 июня 2022 года.

Сюжет 
История про 15-летнего Дункана, который живёт в самой обычной семье: с матерью, работающей на парковке, заботливым растяпой-отцом и двумя сестрами. Дункан хочет повзрослеть, а его сестра — выйти за него замуж.

В ролях

Основной состав 

 Эми Полер — Дункан, Анни,  (камео)
 Тай Баррелл — Джек
 Рики Линдхоум — Кимберли
 Зак Черри — Вольф
  — Янгзи
  — Бекс
 Рашида Джонс — Миа Абара
  — Джинг
 Уиз Халифа — Мистер Митч

Гости 

 Кэти Наджими — Джен, мэр Окдейла
 Элис Купер
 Алекс Хоннольд
  — Хэнс, охранник, Нейл ЛаДуш
 Ана Гастейер — Янин
 Пол Фаско — Альф
 Рик Спрингфилд — Бобби Бастиль
 Джудит Шейндлин
 Карлос Алазраки — El Espantoso

Обзор сезонов 
На данный момент выпущено три полноценных сезона.

Список эпизодов

Сезон 1 (2020)

Сезон 2 (2021)

Сезон 3 (2022)

Производство

Разработка 
6 апреля 2021 года американский телеканал FOX продлил мультсериал на третий сезон. Второй сезон мультсериала будет состоять из 13 серий.

Кастинг

Съемки

Примечания 

Телесериалы США, запущенные в 2020 году